Jogador do time da Lazio do futebol Italiano.

Referências
http://www.futebol365.pt

Futebolistas da Itália